Андрусово — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Андрусово — село в Монастырщинском районе Смоленской области России.
 Андрусово — село в Симферопольском районе Крыма.

Заказник 
 Андрусово — ландшафтный заказник в Олонецком районе Карелии.